Penina Moise – amerykańska poetka pochodzenia żydowskiego
 Penina Rosenblum – izraelska aktorka, modelka, piosenkarka, bizneswoman
 Penina Tamanu-Szata – izraelska polityk